Себха — місто в Лівії.
 Себха (оаза) — оаза на південному заході Ливії, східна околиця піщаної пустелі Едеєн-Убарі.
 Себха — форма пустельного рельєфу. Замкнута безстічна, або прибережно-морська низовина з пласким дном, яке вкрите солончаками.